Les points attribués lors de la saison 2015-2016 de snooker sont le résultat du parcours des joueurs professionnels lors des 10 tournois comptant pour le classement mondial. Ce classement est l'addition des points de la saison en cours avec ceux de la saison précédente.

Faits marquants 
L'Anglais Mark Selby renforce sa place de  mondial en remportant le plus de points et notamment le championnat du monde 2016 aux dépens de Ding Junhui.

Points attribués par tournoi classé

Notes et références 

Points attribués lors de la saison 2015-2016 de snooker
Points attribués lors de la saison 2015-2016 de snooker